Кирха Святого Йозефа в Понарте () — кирха в промышленно-рабочем районе Кёнигсберга — Понарте.

К 1930-м годам на южной окраине Кёнигсберга сформировался большой промышленный район, где проживали в основном представители рабочего класса. В Понарте была евангелическая церковь, а католической не было. Поэтому в 1931 году была заложена католическая кирха на улице Бранденбургской (Branderburgerstrasse). В 1932 году церковь была освящена. Здание имело весьма прагматичные формы.

После войны здание кирхи было сильно видоизменено и превращено сначала в клуб железнодорожников, потом в актовый зал ПТУ, а позднее в жилой дом.

Адрес 
Г. Калининград, ул. Маршала Новикова, 14 ().

Культовые сооружения, построенные в 1932 году
Храмы Калининграда
Утраченные памятники архитектуры Калининграда
Здания и сооружения, построенные в 1932 году в Германии
Кёнигсберг